A24, A-24 ou A.24 peut faire référence à plusieurs choses.

Cinéma 
 A24, société américaine de production et distribution.

Domaine militaire 
 Aero A.24, un bombardier triplace biplan tchèque.

Médecine 
 Morve et mélioïdose d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A24 reliant Hambourg à Berlin ;
  Autoroute belge A24, projet abandonné d'autoroute qui devait relier Eindhoven à Huy ;
  Autoroute espagnole A-24, projet d'autoroute devant relier Daroca à Calatayud ;
  Autoroute française A24, projet abandonné d'autoroute qui devait relier Amiens à la frontière belge ;
  Autoroute grecque A24 reliant Efkarpia à Nea Moudania ;
  Autoroute italienne A24 reliant Rome à Teramo ;
  Autoroute kazakh A24 reliant Aktioubé à la frontière russe ;
  Autoroute portugaise A24 reliant Viseu à la frontière espagnole.

Panneau de circulation
 Panneau de signalisation de vent latéral en France.

Routes
  Route britannique A24 reliant Clapham à Worthing ;
  Route nord-irlandaise A24 reliant Belfast à Clough.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres